Sophia peut faire référence à :

 Sophia est un prénom d'origine grecque ;
 sophia, terme signifiant la « sagesse » en grec ancien () ;
 en philosophie, chez Socrate et Platon, la sophia, est une vertu essentielle du gouvernant lui permettant de voir les essences ;
 Hagia Sophia (« Sainte Sophie »), ancienne basilique chrétienne de Constantinople (actuelle Istanbul en Turquie) ;
 Sophia de Jésus-Christ, un écrit gnostique chrétien, composé probablement au  ou au début du  ;
 Sophia, une banque de programmes produit par Radio France à destination de plusieurs radios françaises ;
 opération Sophia, une opération militaire navale de l'Union européenne dont le but est de lutter contre les passages de migrants en Méditerranée ;
 technopole de Sophia Antipolis, à proximité de Nice, en France ;
 Sophia Antipolis, film français réalisé par Virgil Vernier et sorti en 2018.
 université Sophia à Tokyo ;
 SOPHIA, un groupe de rock japonais, formé en 1994 ;
 Sophia, un groupe britannique de rock indépendant ;
 Sophia, une ville américaine située en Virginie-Occidentale ;
 Sophia, un robot humanoïde développé par la firme Hanson Robotics.

Voir aussi 

 
Homonymie de toponyme